Het WTA-tennistoernooi van Brisbane (officieel Brisbane International) van 2010 vond plaats van 3 tot en met 9 januari 2010 in de Australische stad Brisbane, als onderdeel van het tennistoernooi van Brisbane 2010. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

De winnares kreeg 280 punten voor de WTA-ranglijst. De Belgische Kim Clijsters won in de enkelspelfinale van haar landgenote Justine Henin. De dubbelspeltitel ging naar het Tsjechische duo Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale 
De Belgische Justine Henin bereikte in haar eerste toernooi na haar rentree direct de finale. Hierin nam ze het op 9 januari op tegen haar landgenote Kim Clijsters die na haar winst op de US Open 2009 alleen nog op het toernooi van Luxemburg in actie kwam.

Voorafgaand aan de finale leidde Henin in de onderlinge ontmoetingen met 12-10. Ook de laatste drie ontmoetingen werden door haar gewonnen. Daarentegen ging Clijsters met een onderlinge score van 6-4 op hardcourt, de ondergrond in Brisbane, de finale in. De laatste confrontatie dateerde uit 2006 toen Henin op het gras van Wimbledon in de halve finale de sterkste was.

Kim Clijsters won de Belgische finale in drie sets.

Bovenste helft

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Alisa Klejbanova
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=2
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Anastasija Pavljoetsjenkova
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=6
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Sara Errani
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Roberta Vinci
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Timea Bacsinszky
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Alla Koedrjavtseva
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=63
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Jelena Dokić
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Ana Ivanović
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Melinda Czink
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Lucie Hradecká
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2='''6
| RD1-score10-3=3
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Volha Havartsova
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Brisbane 2010
Brisbane